Landau puede referirse a varias poblaciones o regiones:
 Landau in der Pfalz, en Renania-Palatinado, Alemania.
 Landau an der Isar, en Baviera, Alemania.
 Petit-Landau, en el Alto Rin, en Alsacia, Francia.
 Distrito de Dingolfing-Landau, en Baviera, Alemania.

También puede referirse a varias personas:
 Abraham Landau (1895 - 1935), gánster neoyorquino.
 Haim Landau (1916 - 1981), ministro israelí.
 Edmund Landau (1877 - 1938), matemático alemán.
 Jacob Landau, periodista estadounidense.
 Jon Landau, crítico, productor y representante musical estadounidense.
 Jon Landau, productor cinematográfico estadounidense.
 Juliet Landau (1965), actriz estadounidense.
 Katja Landau (1905-?), publicista austríaca.
 Kurt Landau (1902-1937), político austríaco.
 Lev Davidovich Landáu (1908 - 1968), físico y matemático soviético.
 Martin Landau (1928), actor estadounidense.
 Michael Landau, guitarrista estadounidense.
 Siegfried Landau (1921 - 2007), director de orquesta germanoestadounidense.
 Uzi Landau (1943), político israelí.
 Yechezkel Landau (1713 - 1793), teólogo judío polaco.
 David P. Landau (1941), físico.

También puede hacer referencia a:
 La notación de Landau.
 El síndrome de Landau-Kleffner.
 El amortiguamiento de Landau.
 El algoritmo de Wang-Landau.